Columbia, som er afledt af Columbus, har flere betydninger:

 Columbia (rumfærge) – den første amerikanske rumfærge
 Columbia (sang) – en komposition af det britiske band Oasis
 Columbia Pictures – et amerikansk filmselskab
 Columbia Records – et amerikansk pladeselskab
 Columbia University – et universitet i New York

Geografi
 Britisk Columbia – en provins i Canada
 Columbia (Missouri) – 5. største by i den amerikanske delstat Missouri
 Columbia (South Carolina) – hovedstad i den amerikanske delstat South Carolina
 Columbia-floden – en flod i det nordvestlige USA
 Washington (district of Columbia) – USA's hovedstad
 Columbia (Californien) – en by i Californien
 Columbia (Maryland) – en by i Maryland
 Columbia (Tennessee) – en by i Tennessee
 Columbia (Virginia) – en by i Virginia

Ikke at forveksle med
 Colombia – et land i Sydamerika